En anglais, l’abréviation St. peut signifier :
Saint ; en anglais britannique, l'abréviation se présente plutôt sous la forme «  » sans point ;
Street.
St. Peter St. est à lire  Saint Peter Street, c’est-à-dire la rue Saint-Pierre.

En allemand, est l’abréviation de Sankt. Exemple : « St. Pölten » pour « Sankt Pölten ».

En français, St ou St est l’abréviation équivalente pour Saint dont l'usage est toléré dans les noms de voies de communication : rue St-Pierre.

En néerlandais, St. est l’abréviation de Sint. Exemples : 
 « St.-Jacobiparochie » pour « Sint-Jacobiparochie » ; 
 « St.-Annaparochie » pour « Sint-Annaparochie ».

Voir aussi 
 Abréviation

Abréviation

en:St.